Tân Thành, (doorverwijspagina)
Tân Thanh, (doorverwijspagina)
Tân Thạnh, (doorverwijspagina)